Jacques Brunot (1799-1883), général de brigade français
 Richard Brunot (1883-1958), administrateur colonial, gouverneur général des colonies et sénateur
 André Brunot, acteur français
 Ferdinand Brunot, linguiste et philologue français
 Place Ferdinand-Brunot, place du  de Paris
 Vincent Brunot, illustrateur français

 Philippe Brunot de Rouvre (1812-1886), général français.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme